Familia humana puede referirse a:
La institución social de la familia.
El conjunto de las distintas especies humanas pertenecientes al género Homo.
La familia Hominidae (la familia biológica a la que pertenecen las especies humanas y los llamados monos antropomorfos).

Títulos de obras 
Sistemas de consanguinidad y afinidad de la familia humana (Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family), de Lewis Henry Morgan (1871)